Big Savage Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Big Savage Mountain (Maryland)
 Big Savage Mountain (Pennsylvania)